Nordic Futsal Cup 2022 var den åttonde upplagan av Nordic Futsal Cup, turneringen spelades i Norge. Fyra nationer deltog, Tyskland gjorde sin debut i turneringen medan varken Grönland eller Finland deltog. Sverige besegrade i finalen Norge med 6–5 efter förlängning.

Tabell

Matcher

Slutspel

Bronsmatch

Final

Slutställning

Källor
 Svenskfotboll.se

Futsalåret 2022
2022
Internationella futsaltävlingar i Norge